Europamästerskapet i handboll för herrar 2010 spelades i Österrike 19-31 januari 2010. Det beslutade det europeiska handbollsförbundet på ett möte i Vilamoura den 5 maj 2006 efter röstsiffrorna 28-18 i slutomröstningen mot Grekland. Övriga kandidaturer var Island, Kroatien, Makedonien, Ungern och Tyskland. För första gången sände TV4-Gruppen hela mästerskapet på webb-tv.

Frankrike vann finalen mot Kroatien med 25 - 21 i Wiener Stadthalle i Wien. Island tog bronset efter seger mot Polen med 29 - 26, det var Islands första medalj nånsin i handbolls-EM.

Kvalspel 

Österrike, som värdar, och 2008 års Europamästare Danmark var direktkvalificerade. Övriga 14 platser kvalspelades det om under perioden 29 oktober 2008-21 juni 2009. Matcherna spelades under följande perioder:
 Omgång 1-2: 29 oktober - 2 november 2008
 Omgång 3-4: 26 - 30 november 2008
 Omgång 5-6: 18 - 22 mars 2009
 Omgång 7-8: 10 - 14 juni 2009
 Omgång 9-10: 17 - 21 juni 2009

Kvalificerade länder efter kval 
 Frankrike  Island  Kroatien  Norge   Polen  Ryssland  Serbien  Slovenien   Spanien  Sverige  Tjeckien  Tyskland   Ukraina  Ungern

Hallar 
Följande hallar användes:
 Arena Nova i Wiener Neustadt (publikkapacitet: 5 000 åskådare)
 Stadthalle Graz i Graz (publikkapacitet: 5 000 åskådare)
 Linzer Eissporthalle i Linz (publikkapacitet: 6 000 åskådare)
 Olympiaworld Innsbruck i Innsbruck (publikkapacitet: 10 000 åskådare)
 Wiener Stadthalle i Wien (publikkapacitet: 11 000 åskådare)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrundan

Grupp 1

Grupp 2

Slutspel

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Allstar-lag
Turneringens Allstar-lag:

Övriga utmärkelser

Referenser

Externa länkar 

 Handbolls-EM live på webben
 Handbolls-EM 2010
 Spelprogrammet på EHF's hemsida

2010 i Österrike
2010
Internationella handbollstävlingar i Österrike
Handbollssäsongen 2009/2010
Sportevenemang i Wien
Sportevenemang i Innsbruck
Sport i Graz
Linz
Wien under 2000-talet
Innsbruck under 2000-talet